Ptaki
 Tracze (Mergini) – plemię ptaków z podrodziny kaczek, rodziny kaczkowatych
 Tracz nurogęś – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych
 Tracz auklandzki (Mergus australis) – gatunek wymarłego ptaka z rodziny kaczkowatych
 Tracz brazylijski (Mergus octosetaceus) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny kaczkowatych
 Tracz bielaczek, bielaczek eko (Mergellus albellus) – gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych
 Tracz długodzioby, szlachar, tracz długodzioby, długodziób (Mergus serrator) – gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych

Nazwisko
 Ewa Tracz (ur. 1988) – polska śpiewaczka operowa
 Dominik Tracz (ur. 1966) – komendant główny Straży Granicznej (2012–2015)
 Janusz Tracz – postać fikcyjna z serialu telewizyjnego Plebania
 Jerzy Tracz (ur. 1943) – polski pływak, piłkarz wodny, prawnik, olimpijczyk z Rzymu 1960
 Józefa Czekaj-Tracz (ur. 1928) – odznaczona medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"
 Józef Tracz (ur. 1964) – polski zapaśnik, trzykrotny medalista olimpijski
 Mieczysław Tracz (ur. 1962) – polski zapaśnik klasyczny
 Martyna Tracz (1992) – polska siatkarka
 Olha Tracz (ur. 1988) − ukraińska siatkarka

Nazwa geograficzna
 Tracze – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim
 Tracz (Трач) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankowskim